Автострада М55 — автомагістраль в Ланкаширі (Велика Британія).
 М-55 — магістральне шосе в північній частині штату Мічиган.
 M55 — югославська зенітна установка калібру 20 мм.
 М-55 — радянський висотний дозвуковий літак-розвідник.
 M55 (САУ) — американська 203-мм самохідна гаубиця, що перебувала на озброєнні артилерії армії США, а також артилерійських підрозділів армій Бельгії та Туреччини у 1950—1960-ти роки.
 M-55S — словенська модернізація танка Т-55А.
 Siemens M55 — мобільний телефон фірми Siemens Mobile 2003 року стандарту GSM.
 Мессьє 55 (також відоме як М55 та NGC 6809) — кулясте скупчення в сузір'ї Стрільця.
 ГАЗ-55 (М-55) — радянський санітарний автомобіль (випускався в 1938—1950 роках).